La Nuit Blanche du Pilat est un trail blanc nocturne se déroulant dans les forêts du Parc Naturel des Monts du Pilat dans le département de la Loire en France, chaque année, au mois de janvier ou de février. Organisée par l'association Sang pour Sang Sport, elle se déroule sur un parcours d'environ , à partir du Tremplin du Bessat à  d'altitude et jusqu'au cœur du village du Bessat.

Association 

Fondée en 2008 sous le nom de Sang pour Sang Sport, l'association loi 1901 a pour objet d'organiser des événements sportifs afin de lutter contre la maladie du lymphome. En effet, elle reverse les bénéficesréalisés à France Lymphome Espoir, qui contribue activement à la recherche et à l'action avec l'Institut européen du Lymphome basé à l'Hôpital Lyon Sud. Il s'agit d'une maladie responsable de  par an, en France. Elle est présidée par Michaël Bosc et siège à Solaize dans le département du Rhône.

Parcours 

La Nuit Blanche du Pilat est célèbre pour son parcours atypique et exigeant. En effet, cette course cumule  de dénivelé positif et  de dénivelé négatif. Les coureurs s'éclairent à la lueur de lampes frontales pour se guider à travers les forêts du Parc du Pilat, la plupart du temps, enneigées. 

Détail du parcours:
 Départ en contre-bas du "Tremplin" du Bessat à  d'altitude avec une légère montée.
 Une première boucle autour du stade d'entraînement de ski de fond, puis une courte montée lors de l'entrée dans la forêt.
 Pendant , le parcours possède de légers faux plats montants et descendants.
 Vers le 5-ème kilomètres, débute la descente sur la localité de Pont Souvignet à  d'altitude.
 À Pont Sauvignet (), la remontée commence vers le Bessat pendant presque .
 Les kilomètres suivants sont descendants mais une dernière côte précède la ligne d'arrivée.
 Arrivée au centre du village du Bessat.

Médias 
La Nuit Blanche du Pilat a droit à une exposition médiatique sous forme d'interviews ou de reportages, sur Sport 7, émission de la chaîne Télévision Loire 7 presque à chaque année.

La course a aussi droit annuellement à un reportage sur France 3 Rhône-Alpes et des articles dans le magazine Jogging Internationalet dans le journal Le Progrès.

Palmarès

Notes et références

Annexes

Lien externe 
 La Nuit Blanche du Pilat, site officiel

Articles Connexes 
 Trail du Ventoux
 Parc naturel régional du Pilat
 SaintéLyon

Sport dans la Loire
Trail
Compétition d'athlétisme
Trail en France